Flöjt ist der Familienname folgender Personen:

 Heikki Flöjt (1943–2000), finnischer Biathlet
 Henrik Flöjt (1952–2005), finnischer Biathlet